Holstinsaari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Holstinsaari (ö i Södra Savolax), Nyslott, 
 Holstinsaari (ö i Kajanaland), Kehys-Kainuu, 
 Holstinsaari (ö i Kymmenedalen), Kouvola, 

Robotskapade Finlandförgreningar